Anatólia — região do extremo oeste da Ásia que corresponde hoje à porção asiática da Turquia
Placa da Anatólia — placa tectônica continental abrangendo primariamente o território da Turquia
Anatólia (João Pessoa) — bairro da zona Sul da cidade de João Pessoa, Brasil
Canal Anatólia — parte do planeta Marte situada na região Meridiani Planum

Desambiguações de topônimos